Die Saison 2004/05 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit zehn Mannschaften ausgespielt. Der letztjährige Titelgewinner EC Red Bull Salzburg hatte sich zu einem Aufstieg in die Bundesliga entschlossen und trat nun mit einem Farm Team in der zweiten Spielklasse an. Neuer Meister wurde der EK Zell am See.

Allgemeines

Teilnehmer 
Es nahmen 10 Mannschaften teil: EK Zell am See, EHC Bregenzerwald, KSV Icetigers, EV Zeltweg, EC-TREND Dornbirn, EHC Lustenau, Wiener Eislöwen-Verein (WEV), EHC Feldkirch 2000, EHC Black Wings Linz und EC Red Bulls Salzburg.

Die Bundesliga-Vereine Salzburg und Linz hatten sogenannte Farmteams in der Nationalliga gemeldet, um ihre Nachwuchsspieler an das Spielniveau der Bundesliga heranzuführen.

Austragungsmodus 
Es wurden je zwei Hin- und Rückrunden gespielt, nach der ersten Hin- und Rückrunde erfolgte eine Punktehalbierung. Der Sieger einer Begegnung erhielt 2 Punkte, bei einem Unentschieden erhielten beide Mannschaften einen Punkt – zusätzlich wurde eine 5-minütige "Sudden Victory Overtime" Nachspielzeit gespielt, bei der beide Mannschaften nur 4 Spieler einsetzen durften. Fiel hier kein Tor, so wurde ein Penaltyschießen ausgetragen. Der endgültige Sieger erhielt einen weiteren Punkt.

Alle 8 Mannschaften erreichten das Play-Off, in dem der 1. gegen den 8. usw. spielte. Das Viertelfinale wurde im best-of-three Modus ausgetragen, die restlichen Play-Off Begegnungen im best-of-five Modus ausgetragen.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang (36 Runden)

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Meisterschaftsendstand 
 EK Zell am See
 EHC Lustenau
 EC-TREND Dornbirn
 EC Red Bull Salzburg II
 VEU Feldkirch
 EHC Bregenzerwald
 KSV Eishockeyklub
 Wiener Eislöwen-Verein
 EV Zeltweg
 EHC Linz II

Kader des Nationalliga-Meisters

Statistiken

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, PPG == Powerplay-Tore, SHG = Tore in Unterzahl, GWG = game winning goals; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Weblinks 
  (PDF-Datei; 326 kB)

Nationalliga 2004/05
Osterreichische Eishockey-Nationalliga 2004/05